Жабно је насељено место у саставу града Сиска, Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Жабно је имало 511 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Жабно је имало 455 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Сисак
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској